130 Liberty Street (eine Adresse in New York City) steht für:

 Deutsche Bank Building, Hochhaus an dieser Adresse, das 2011 abgerissen wurde
 5 World Trade Center, ein geplantes Hochhaus an dieser Adresse